L'oreneta blava i blanca (Notiochelidon cyanoleuca) és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que sovint s'ha considerat l'única espècie del gènere Pygochelidon. Habita camp obert a prop d'aigua i terres de conreu d'Amèrica Central i del Sud des de Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Veneçuela, Trinitat i Guyana, cap al sud, a través de l'Equador, el Perú, Bolívia, est i sud del Brasil, el Paraguai, Uruguai, Xile i Argentina, fins Terra del Foc.

Referències 

Hirundínids